Toponímia: 
 Orlando (Florida), ciutat de l'estat de Florida, als Estats Units.
 Capo d'Orlando, municipi italià on va tenir lloc la Batalla del cap Orlando en 1299
 Biografies: Nom d'origen italià i cognom.
 Orlando Bloom, actor anglès.
 Orlando Letelier, polític i economista xilè.
 Obres: 
 Orlando (novel·la), novel·la escrita per Virginia Woolf.
 Orlando (Händel), òpera composta per Georg Friedrich Händel.
 Orlando furioso (Vivaldi), òpera composta per Antonio Vivaldi.
 Orlando (pel·lícula), pel·lícula de Sally Potter de 1992.
 Esports'': 
 Orlando Magic, franquícia de la NBA de la ciutat d'Orlando, a Florida.
 Orlando Thunder, franquícia de futbol americà de la ciutat d'Orlando, a Florida.
 Orlando Pirates, equip de futbol de Soweto, a Johannesburg (Sud-àfrica).